Lycoris viridis är en ringmaskart som beskrevs av Johnston 1829. Lycoris viridis ingår i släktet Lycoris och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
viridis